Lentekhi (in georgiano ლენტეხი) è un comune della Georgia, situato nella regione di Racha-Lechkhumi e Kvemo Svaneti.

Altri progetti 

Centri abitati di Racha-Lechkhumi e Kvemo Svaneti